Рубиано — колумбийская фамилия

 Рубиано, Мигель Анхель (род. 1984) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Рубиано, Хулио (1953—2019) — колумбийский шоссейный велогонщик.
 Рубиано Саэнс, Педро (род. 1932) — колумбийский кардинал.